Михайловка () — река в России, протекает по территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области. Длина реки — 20 км, площадь водосборного бассейна — 92,1 км².

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300512102000008195.

Этимология 
Название реки переводится с финского языка как «белокрыльниковый ручей».

География 
Река берёт начало из озера Нижнего Анисимовского на высоте 36,7 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении.

Река в общей сложности имеет 34 малых притока суммарной длиной 74 км.

Впадает на высоте 8,5 м над уровнем моря в озеро Губановское, через которое протекает река Талинйоки, впадающая в реку Перовку. Перовка впадает в озеро Краснохолмское, из которого берёт начало река Суоккаанвирта, впадающая в Новинский залив, являющийся частью системы Сайменского канала, выходящего в Финский залив.

В нижнем течении на реке располагается посёлок Михайловка.

В среднем течении Михайловка пересекает трассу  («Выборг — Светогорск»). В нижнем — линию железной дороги Выборг — Хийтола.

Примечания 

Бассейн Краснохолмского
Реки Выборгского района (Ленинградская область)